Martini seco é um romance policial do escritor brasileiro Fernando Sabino, publicado em 1987 pela editora Ática.

Martini seco é conduzido de forma precisa e bem-humorada. O enredo gira em torno de um misteriosa morte em um bar, "um homem e uma mulher entraram no bar, sentaram-se e pediram martini seco. Enquanto o garçom os servia, ela foi ao telefone, ele foi ao toilette. Quando regressaram, ao tomar a bebida, a mulher caiu fulminada". A partir dai começa um jogo de suspense e humor que envolvem o leitor e o comissário Serpa, que fica no cargo de solucionar o caso, assassinato ou suicídio?. Em nenhum ponto Sabino deixa uma fresta para que o mistério seja solucionado, ao contrário, as cartas finais são lançadas somente nas últimas páginas. Embora tenha um desfecho impressionante o autor deixou espaço para outras dúvidas, que propositalmente foram postas ao leitor.

Personagens 
 Comissário Serpa: Calmo e irônico ele é o segundo a estar na frente do caso (o primeiro foi o Lira, mas ele aposentou-se). Esperto ele utiliza vários métodos policiais como reconstituições, jogos de palavras, pressão e intimidamento, contra o suspeito mor do livro Amadeu Miraglia.
 Amadeu Miraglia: É o acusado de ter matado sua mulher Carmem e de querer matar a segunda esposa Maria. Franzino e de aparência tola ele é muito inteligente e nega todas as vezes que o comissário Serpa tenta enrolá-lo com jogos de duplo sentido.
 Maria Miraglia: Segunda mulher de Amadeu, ela convence Serpa a fazer uma queixa contra seu marido, ela o acusa de querer matá-la e dizer que ela suicidou-se para por a culpa nele. Engraçada e atrapalhada às vezes parece ser "doidinha".
 Bira: Investigador que esteve presente tanto no primeiro caso quanto no segundo. Forte ele usa intimidamento contra Amadeu que morre de medo dele.
 Motinha: Como Bira, esteve também no primeiro caso, ele é escrivão e demonstra ser melhor amigo de Serpa. Sempre chama Maria de "doida da cabeça".
 Fortunato: É um guarda da delegacia, meio atrapalhado vive perguntando se Serpa "já tem tempo para interrogar um detido".
 Genaro: O garçom que serviu os martinis a Amadeu e Carmem, mas ele é meio bobo (ou não) e ajuda na investigação como pode. Como diz o comissário: "Genésio, o único homem a cumprir as leis neste país". Aí ele diz: "Genaro, senhor, não Genésio".
 Janete: Namorada de Serpa ela é atriz e ajuda na reconstituição do caso.

Livros de 1980
Romances policiais
Romances do Brasil
Livros de Fernando Sabino